Jubiläumshain steht für:

 Jubiläumshain (Duisburg), Parkanlage in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Jubiläumshain (Fürth), Parkanlage in Fürth, Bayern